Pułki piechoty noszące numer „87”:

Polski:
 87 Pułk Piechoty (1950–1957)

Austro-węgierski:
 Styryjski Pułk Piechoty Nr 87 (1883–1918)

Niemiecki:
  (1809–1918) 

Rosyjski:
   (1806–1835 i 1863–1918)

Radziecki:
 87 Karelski Pułk Strzelców (ros. 87-й Карельский стрелковый полк) należący do 26 Dywizji Strzelców